

Brasile
Morro do Chapéu – municipio dello stato di Bahia.

Capo Verde
Morro – cittadina di Capo Verde.

Cuba
Castello del Morro – L'Avana

Italia
Morro – frazione del comune di Camerino.
Morro – frazione del comune di Foligno.
Morro d'Alba – comune in provincia di Ancona.
Morro d'Oro – comune in provincia di Teramo.
Morro Reatino – comune in provincia di Rieti.

Porto Rico
Forte San Felipe del Morro – fortezza del XVI secolo nella capitale San Juan.